Retreat désigne :

Toponyme

Afrique du Sud
 Retreat,  banlieue de la ville du Cap

États-Unis

 Retreat, une ville de l'Indiana ;
 Retreat, une ville de Louisiane ;
 Retreat, une ville du New Jersey ;
 Retreat, une ville du Texas ;
 Retreat, une ville du Wisconsin.

Film 
 Retreat, un thriller sorti en 2011.